Název Krasíkov není jednoznačný:

 Krasíkov (okres Ústí nad Orlicí) – obec v okrese Ústí nad Orlicí
 Krasíkov (Kokašice) – hospodářský dvůr, část obce Kokašice v okrese Tachov
 Krasíkov (Tepelská vrchovina) (632 m) – vrchol západně od Konstantinových Lázní v okrese Tachov
 Krasíkov (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Tachov
 hrad Švamberk (Krasíkov) na vrchu Krasíkov u hospodářského dvora Krasíkov v obci Kokašice v okrese Tachov.